Рузвельт:

 Рузвельт (водохранилище, Аризона)
 Рузвельт (водохранилище, Вашингтон)

См. также 
 Рузвельт